Звёзды — многозначный термин.
 Звёзды — небесные тела в виде массивных газовых шаров.
 «Звёзды» — группа Натальи Гулькиной.
 «Звёзды» — песня Владимира Высоцкого.
 «Звёзды» — объединение художников в КНР.
 «Звёзды» — российский фильм 2018 года.
 «Звёзды» — гравюра Эшера 1948 года.

См. также 
 
 Звезда (значения)